Salnikowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Salnikowo (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Salnikowo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Salnikowo (Perm), in der Region Perm
 Salnikowo (Twer, Beschezki), in der Oblast Twer, Beschezki rajon
 Salnikowo (Twer, Lichoslawlski), in der Oblast Twer, Lichoslawlski rajon
 Salnikowo (Wologda), in der Oblast Wologda